Marco Mancini, agente segreto, dirigente del DIS
Marco Mancini, giocatore di calcio a 5
Marco Mancini, pallavolista